Ortigoza ist der Familienname folgender Personen:

José Ortigoza (* 1987), paraguayischer Fußballspieler
Napoleón Ortigoza (1932–2006), paraguayischer Offizier und Dissident
Néstor Ortigoza (* 1984), paraguayischer Fußballspieler